Războaiele din Cecenia se referă la cele două conflicte dintre luptătorii pentru independența Ceceniei și forțele militare ruse:

 Primul război din Cecenia, 1994–1996
 Al doilea război din Cecenia, 1999–2009